Брейддальсвик (, ;  ) — ряд названий в Исландии:
 Брейддальсвик — бухта юго-востоке Исландии в регионе Эйстюрланд.
 Брейддальсвик — деревня на берегу одноименной бухты в регионе Эйстюрланд.
 Брейддальсвик — аэропорт на берегу одноименной бухты в регионе Эйстюрланд.

Примечания